Бычковы:

 Бычковы — русский дворянский род.
 Бычковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.